Yasuharu Sorimachi (Saitama, 8 de março de 1964) é um treinador e ex-futebolista japonês que atuava como meio-campista.

Carreira 
Teve uma carreira curta como jogador: defendeu apenas o Yokohama Flügels (primeiro com a nomenclatura antiga, em seguida com a nova denominação) e o Bellmare Hiratsuka (atual Shonan Bellmare), sua atual equipe, onde atuou até 1997, quando deixou de jogar. Hoje é o treinador do Bellmare.

Sorimachi também defendeu a Seleção Japonesa de Futebol por pouco tempo, entre 1990 e 1991.

Naturais de Saitama
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei
Futebolistas do Japão
Treinadores de futebol do Japão
Futebolistas do Yokohama Flügels
Futebolistas do Shonan Bellmare
Treinadores do Albirex Niigata
Treinadores do Shonan Bellmare
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol